La Unión Mercantil puede estar refiriéndose a:

 La Unión Mercantil, diario editado en Málaga entre 1886 y 1936.
 La Unión Mercantil, diario editado en Ceuta entre 1915 y 1917.
 La Unión Mercantil e Industrial de Ceuta, sucesor del anterior.